Венгожево () — городско-сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Венгожевский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 17 116 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бжозово
 Червоны-Двур
 Домбрувка-Мала
 Длужец
 Гуя
 Якуново
 Янувко
 Каль
 Кальске-Новины
 Карлово
 Климки
 Мадки
 Огонки
 Парова
 Перлы
 Пильва
 Прыново
 Радзее
 Руже
 Рудзишки
 Руска-Весь
 Ставки
 Стренгель
 Стулихы
 Штынорт
 Трыгорт
 Венгельштын
 Вильково
 Высеча

Поселения 
 Бедашки
 Довяцке-Новины
 Ежиково
 Камень
 Камёнек-Вельки
 Кетлице
 Колёня-Рыбацка
 Лабапа
 Ленгварово
 Мамерки
 Матыски
 Нова-Гуя
 Пастернак
 Пнево
 Пшистань
 Ружевец
 Рыдзувка
 Скшипы
 Собин
 Стависка
 Сурвиле
 Штынорт-Малы
 Тарлавки
 Весолово
 Зациш
 Зацише
 Зелёны-Острув

Соседние гмины 
 Гмина Будры
 Гмина Гижицко
 Гмина Кентшин
 Гмина Позездже
 Гмина Сроково

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Варминьско-Мазурского воеводства